Frank Field peut désigner :

 Frank Field (1874-1934), joueur de cricket britannique ;
 Frank Field (1904-1985), homme politique australien ;
 Frank Field (1908-1981), joueur de cricket britannique ;
 Frank Field (1923-), météorologue américain ;
 Frank Field (1942-), homme politique britannique.

Voir aussi 

 Frank H. Field (1922-2013), scientifique américain.